Andrea Dotti (1256-1315), saint catholique italien.
 Andrea Dotti (1938-2007), psychiatre italien, deuxième mari d'Audrey Hepburn.
 Carlo Francesco Dotti (1670-1759), architecte italien.
 Fausto Dotti (né en 1968), coureur cycliste italien.
 Benjy Dotti (né en 1970), de son vrai nom Benjamin Guidotti, imitateur et humoriste français, d'origine italienne.
 Juan Pablo Dotti (né en 1984), cycliste argentin d'origine italienne

Patronyme italien